Morgue steht für:
 veraltet für Leichenschauhaus; siehe Leichenhaus
 Morgue, Gedicht von Rainer Maria Rilke (1907)
 Morgue, Album der Band Das Ich; siehe Das Ich
 Morgue und andere Gedichte, Lyriksammlung von Gottfried Benn (1912)

Siehe auch:
 Morg